Škovec (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Škovec (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje